Арман Галиаскарович Дунаев (род. 7 октября 1966, с. Кугалы, Гвардейский р-н, Талдыкурганская обл., Казахская ССР) — государственный деятель Республики Казахстан, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, министр финансов с 2004 по 2006 годы, кандидат экономических наук.

Биография 
Родился 7 октября 1966 года в Талдыкурганской области. Окончив в 1988 году философско-экономический факультет Казахского государственного университета имени Кирова по специальности экономист, начал трудовую карьеру ассистентом ДГСМИ.

В 1991 году оканчивает аспирантуру МГУ защитив степень кандидата экономических наук.

С 1991 по 1992 — консультант НТО «Сервис-Центр»

С 1992 по 1993 — главный специалист, затем заведующий отделом внешних связей Южно-Казахстанской областной администрации.

С 1993 по 1998 — главный специалист, затем начальник ОВС, начальник отдела инвестиционных проектов, директор управления инвестиционных программ Казахской холдинговой компании «Астана-Холдинг»

С 1998 по 2000 — начальник управления инвестиционных и международных программ ЗАО «Банк ТуранАлем».

С февраля 2000 по май 2001 — сначала исполнял обязанности директора, затем директор департамента государственного заимствования Министренства финансов Республики Казахстан.

С мая 2001 по 4 сентября 2002 — вице-министр финансов Республики Казахстан.

4 сентября 2002 года назначен вице-министром экономики и бюджетного планирования.

С июня 2003 — председатель правления ЗАО «Национальный инвестиционный фонд»

С марта по апрель 2004 — первый вице-министр финансов.

5 апреля 2004 года Указом Президента Республики Казахстан назначен министром финансов Республики Казахстан.

С 19 января 2006 года по январь 2008 — пост председателя Агентства Республики Казахстан по надзору финансового рынка и финансовых организаций.

С января 2008 года по октябрь 2008 года – Председатель Правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

С ноября 2008 года по май 2011 года – Заместитель Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына».

С декабря 2011 года по февраль 2012 года – Советник Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына».

С сентября 2013 года по настоящее время – Член Совета директоров, независимый директор АО «Народный банк Казахстана»

С июля 2017 года избран председателем Совета директоров, независимым директором АО "Казкоммерцбанк".

Награды 
 Орден Парасат (2010)
 Орден Курмет (2005)
 Юбилейная медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Юбилейная медаль «10 лет Парламента Республики Казахстан» (2006)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Народного Банка
 Персональная справка на Параграфе
 ЦентрАзия

Государственные деятели Казахстана
Министры финансов Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби